HCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Halls Creek (Australia)